Нуњез има више значења:

 Нуњез (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуњез, Кампо Нуњез (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нуњез (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику